Germania
 Bubenheim – comune del circondario di Magonza-Bingen (Renania-Palatinato)
 Bubenheim – comune del circondario del Donnersberg (Renania-Palatinato)